Svoboda, přechýleně Svobodová je druhé nejčastější české příjmení.
Původ příjmení se řadí mezi ty, které pramení z aktuálního stavu nebo zaměstnání. Původ příjmení se vztahuje ke svobodným a nepoddajným sedlákům v historii, příjmení však mohlo vzniknout i z názvu vsi, ve které konkrétní obyvatel bydlel a ves měla svobodu ve svém oficiálním názvu.

 mužská podoba
 Adam Svoboda (1978–2019), lední hokejista, bratr Dalimila
 Adolf Svoboda (1900–1969), pražský komunistický primátor
 Adolf Svoboda (básník), básník
 Aleš Svoboda, více různých osob (rozcestník)
 Alois Svoboda (1852–1929), podnikatel a mecenáš, který věnoval československému státu rozsáhlé pozemky v Troji
 Antonín Svoboda (1907–1980), konstruktér počítačů a průkopník informatiky
 Bohumil Svoboda (1924–2020), filmový historik
 Bohuslav Svoboda (* 1944), lékař-gynekolog, pražský primátor
 Cyril Svoboda (* 1956), politik a bývalý ministr zahraničí
 Dalimil Svoboda (* 1975), lední hokejista, bratr Adama
 Daniel Svoboda (* 1971), herec
 David Svoboda, více různých osob (rozcestník)
 Eduard Svoboda (inženýr) (1878–1958), spoluzakladatel a technický ředitel Radiojournalu.
 Eduard Svoboda (* 1945), lední hokejista
 Emil Svoboda (rozcestník), více různých osob (rozcestník)
 František Svoboda, více různých osob (rozcestník)
 Hanuš Svoboda (1876–1964), hudební skladatel a pedagog
 Hanuš Svoboda (malíř) (1878–1917), malíř a grafik.
 Hubert Svoboda (1891–1969), architekt a stavitel
 Ivo Svoboda (1948–2017), politik ČSSD a ministr financí
 Jakub Svoboda (* 1989), hokejista
 Jan Svoboda, více různých osob (rozcestník)
 Jan Adam Svoboda (1682–1761), barokní kněz a kazatel
 Jan Václav Svoboda (1869–1951), učitel, spisovatel a překladatel
 Jarda Svoboda (* 1966), vlastním jménem (Jaroslav Svoboda), hudebník
 Jaromír Svoboda (1917–1992), operní pěvec a divadelní fotograf
 Jaroslav Svoboda, více různých osob (rozcestník)
 Jindřich Svoboda, více různých osob (rozcestník)
 Jiří Svoboda, více různých osob (rozcestník)
 Jiří V. Svoboda (1924–1981), překladatel a básník
 Josef Svoboda, více různých osob (rozcestník)
 Justin Svoboda (* 1979), český herec a moderátor
 Kamil Jan Svoboda (* 1978), politik ČSSD
 Karel Svoboda (rozcestník), další lidé téhož jména
 Květoslav Svoboda (* 1982), plavec
 Ladislav Svoboda (rozcestník), více různých osob (rozcestník)
 Libor Svoboda (* 1970), historik
 Luboš Svoboda, zpěvák a herec, otec Jany Mařasové
 Lucia Klein Svoboda (* 1979), slovenská scenáristka, režisérka a herečka
 Ludvík Svoboda (1895–1979), československý prezident
 Ludvík Svoboda (rozcestník), další lidé téhož jména
 Marcel Svoboda (* 1976), skialpinista
 Martin Svoboda, více různých osob (rozcestník)
 Milan Svoboda, více různých osob (rozcestník)
 Miloslav Svoboda (1923–1943), český student a odbojář popravený nacisty
 Miloš Svoboda (fotbalista) (* 1928), český fotbalista
 Miroslav Svoboda, více různých osob (rozcestník)
 Oldřich Svoboda, více různých osob (rozcestník)
 Otakar Svoboda, více různých osob (rozcestník)
 Pavel Svoboda, více různých osob (rozcestník)
 Petr Svoboda, více různých osob (rozcestník)
 Pravdomil Svoboda (1908–1978), dendrolog, zakladatel Arboreta v Kostelci nad Černými lesy
 Radoslav Svoboda (* 1957), hokejista
 René Svoboda (* 1970), fotograf, novinář a politik, poslanec FS za SPR-RSČ
 Richard Svoboda (* 1964), politik, senátor
 Rudolf Svoboda, více různých osob (rozcestník)
 Stanislav Svoboda (motocyklový závodník) (* 1919), plochodrážní závodník
 Svatopluk Svoboda (1886–1971), československý gymnasta
 Tomáš Svoboda, více různých osob (rozcestník)
 Václav Alois Svoboda (1791–1849), básník a překladatel
 Václav Svoboda, více různých osob (rozcestník)
 Václav Svoboda Plumlovský (1872–1956), spisovatel a básník
 Vladimír Svoboda (rozcestník), více různých osob (rozcestník)
 Vlastimil Svoboda (rozcestník), více různých osob (rozcestník)
 Vratislav Svoboda (1936–?), politik KSČ, vedoucí tajemník OV KSČ v Jihlavě a poslanec FS za normalizace
 Zdeněk Svoboda (* 1972), fotbalový záložník
 Zdeněk Svoboda (lední hokejista) (* 1952), hokejový útočník

Přechýlená podoba
 Adéla Svobodová (* 1978), grafická designérka a výtvarná umělkyně
 Alena Svobodová (* 1948), poslankyně PSP za KSČM, členka Rady ČT
 Amalie Svobodová-Skokanová (1895-1979) – česká pedagožka, katolická spisovatelka a publicistka
Angeé Svobodová (* 1987), tanečnice a choreografka
 Doubravka Svobodová (* 1956), divadelní ředitelka, pedagožka a děkanka DAMU
 Eliška Svobodová (1912–?), politička, poúnorová poslankyně KSČ
 Eva Svobodová (1907–1992), herečka, sestra Miroslavova
 Eva Svobodová (zpěvačka) (* 1950), jazzová zpěvačka
 Františka Božislava Svobodová, pseudonym Marie Čacká, spisovatelka
 Hana Svobodová (* 1988), modelka
 Ilona Svobodová (* 1960), herečka
 Irena Svobodová (1901–1980), manželka prezidenta Ludvíka Svobody
 Ivana Svobodová (* ?), bohemistka
 Iveta Svobodová (* 1965), spisovatelka a scenáristka
 Jiřina Svobodová, nyní Jiřina Ptáčníková (* 1986), atletka, tyčkařka
 Kristýna Svobodová (* ?), modelka, finalistka České Miss 2014
 Lucie Svobodová (* 1963), výtvarnice
 Marie Svobodová (1871–1960), herečka, matky Anny Letenské
 Nina Svobodová (1902–1988), spisovatelka katolické orientace, představitelka ČSL a nejdéle vězněná žena z politických procesů v Československu
 Tereza Svobodová (* 1995), sportovní lezkyně
 Růžena Svobodová (1868–1920), spisovatelka
 Vendula Svobodová, nyní Vendula Pizingerová (* 1972), manželka skladatele Karla Svobody
 Vlasta Svobodová (* 1937), politička, senátorka za ODS
 Zoe Klusáková-Svobodová (* 1925), ekonomka a překladatelka z ruštiny

pseudonym
 Vlad. Svoboda, pseudonym novináře Josefa Jakuba Toužimského (1848–1903)
 Anežka Svobodová, pseudonym historika Milana Švankmajera (1928–2003)

Související články 
 Swoboda
 Sloboda

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení